Bitwa pod Weroną (312) – Konstantyna z Maksencjuszem
 Bitwa pod Weroną (403) – Rzymian z Gotami
 Bitwa pod Weroną 1155 – Fryderyka Barbarossy